Als Akademietheater werden kleinere Theater bezeichnet, die als Proben-, Experimentier- und Aufführungsbühne einer Musik- oder Theaterakademie dienen.

So zum Beispiel:

Akademietheater (Wien)
Akademietheater (München)